Гартунг или Хартунг, ( или Gartung). Передача в русском языке зависит от времени первого употребления фамилии данной личности: традиционно Гартунг, начиная с 1990-х — Хартунг:

Гартунг 
 Гартунг, Валерий Карлович (род. 1960) — российский политический деятель.
 Гартунг, Мария Александровна (урождённая Пушкина; 1832—1919) — старшая дочь Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Пушкиной.
 Гартунг, Николай Иванович (1783? — 1859) — русский генерал.
 Гартунг, Уго (1885—1963) — немецкий дирижёр и учитель музыки.
 Гартунг, Фриц (1883—1967) — немецкий историк.

Хартунг 
 Хартунг, Ханс (1904—1989) — французский художник немецкого происхождения.
 Хартунг, Эрвин (1901—1986) — немецкий певец и театральный актёр.
 Хартунг, Максимилиан (род. 1989) — немецкий фехтовальщик-саблист.